Rue Saint-Marc peut désigner :

 la rue Saint-Marc à Paris
 la rue Saint-Marc à Strasbourg.